Glutamát může být:

 Kyselina glutamová, aminokyselina, významný neurotransmiter, resp. její anion
 Glutaman sodný, přídavná látka užívaná v potravinářském průmyslu
 Glutaman draselný, přídavná látka užívaná v nízkosodíkových potravinách